Xinhe steht für:

 Xinhe (Xingtai), Kreis (新河县) der Stadt Xingtai in der chinesischen Provinz Hebei
 Xinhe (Aksu), Kreis Toksu (chin. Xinhe Xian 新和县) im uigurischen autonomen Gebiet Xinjiang der VR China
 Xinhe (Changning), Großgemeinde (新河镇) der Stadt Changning in der chinesischen Provinz Hunan
 Xinhe (Chongming), Großgemeinde (新河镇) im Kreis Chongming der chinesischen Stadt Shanghai
 Xinhe (Hanchuan), Großgemeinde (新河镇) der Stadt Hanchuan in der chinesischen Provinz Hubei
 Xinhe (Jiangzhou), Großgemeinde (新和镇) im Stadtbezirk Jiangzhou des autonomen Gebiets Guangxi
 Xinhe (Chaisang), Großgemeinde (新合镇) im Kreis Jiujiang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xinhe (Meihekou), Großgemeinde (新合镇) der Stadt Meihekou in der chinesischen Provinz Jilin
 Xinhe (Pingdu), Großgemeinde (新河镇) der Stadt Pingdu in der chinesischen Provinz Shandong
 Xinhe (Pizhou), Großgemeinde (新河镇) der Stadt Pizhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinhe (Qingyang), Großgemeinde (新河镇) im Kreis Qingyang in der chinesischen Provinz Anhui
 Xinhe (Shuyang), Großgemeinde (新河镇) im Kreis Shuyang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinhe (Toksu), Großgemeinde (新和镇) im Kreis Toksu im chinesischen autonomen Gebiet Xinjiang
 Xinhe (Wenling), Großgemeinde (新河镇) der Stadt Wenling in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xinhe (Xinhe), Großgemeinde (新河镇) im Kreis Xinhe in der chinesischen Provinz Hebei
 Xinhe (Antu), Gemeinde (新合乡) im Kreis Antu in der chinesischen Provinz Jilin
 Xinhe (Huarong), Gemeinde (新河乡) im Kreis Huarong in der chinesischen Provinz Hunan
 Xinhe (Peng’an), Gemeinde (新河乡) im Kreis Peng’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinhe (Tonglu), Gemeinde (新合乡) im Kreis Tonglu in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xinhe (Baqiao), Straßenviertel (新合街道) im Stadtbezirk Baqiao der Stadt Xi’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xinhe (Binhai), Straßenviertel (新河街道) im Stadtbezirk Binhai der chinesischen Stadt Tianjin
 Xinhe (Kaifu), Straßenviertel (新河街道) im Stadtbezirk Kaifu der chinesischen Provinz Hunan
 Xinhe (Xinxing), Straßenviertel (新合街道) im Stadtbezirk Xinxing der Stadt Qitaihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xinhe (Dorf), Dorf (新河村) der Nationalitätengemeinde Xinxing im Kreis Xunke in der chinesischen Provinz Heilongjiang	
 Xinhe (Xinhui), Dorf (新河村) in der Großgemeinde Xinhui im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan